Исаак Карабчевский (Isaac Karabtchevsky; род. 27 декабря 1934, Сан-Паулу) — бразильский дирижёр, имеет российско-еврейские корни.

В 1969—1995 гг. главный дирижёр Бразильского симфонического оркестра. В 1988—1994 гг. одновременно главный дирижёр венского Тонкюнстлероркестра; в этот период начал дирижировать и операми в Венской государственной опере («Средство Макропулоса» Яначека, «Флорентийская трагедия» и «Карлик» Землинского). С 1995 г. руководил венецианским оперным театром Ла Фениче; поставил «Летучего голландца» Вагнера, «Фальстафа» Верди, «Садко» Римского-Корсакова, «Кармен» Бизе, «Замок герцога Синяя борода» Бартока и др.; в 1996 г., сразу после того, как пожар полностью уничтожил театр, дирижировал Второй симфонией Малера («Воскресение») в Базилике Сан-Марко. В 2003—2006 гг. возглавлял Симфонический оркестр Порту-Алегри. В 2004-2009 гг. главный дирижёр Национального оркестра Страны Луары.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дирижёры Бразилии
Академические музыканты Бразилии
Родившиеся в Сан-Паулу